Стаховский — фамилия. Известные носители:
 Стаховский, Андрей Георгиевич (в монашестве Антоний; 1671(1672)—1740) — архиепископ Черниговский, префект Черниговского коллегиума, митрополит Тобольский и всея Сибири.
 Стаховский, Евгений Александрович (род. 1978) — российский писатель, поэт, радиоведущий.
 Стаховский, Николай Ананьевич (1879—1948) — украинский общественно-политический и дипломатический деятель.
 Стаховский, Сергей Эдуардович (род. 1986) — украинский теннисист.
 Стаховский, Юрий Васильевич (1940—2013) — советский кинооператор.

 Стаховская, Кристина Владимировна (род. 1990) — российская футболистка.